Без назви — річка в Україні, в Андрушівському районі Житомирської області. Права притока Гуйви (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 10 км. Площа басейну 26,7 км².

Примітки 

Малі річки України
Річки Андрушівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви